Девід Генрі Еклз (; 1932—2021) — південноафриканський іхтіолог. Спеціалізувався на цихлідах озера Малаві.

Таксони, названі на його честь 
 Diplotaxodon ecclesi Burgess & Axelrod, 1973
 Placidochromis ecclesi Hanssens, 2004

Деякі описані таксони 
 Aulonocara guentheri Eccles, 1989
 Buccochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Caprichromis Eccles & Trewavas, 1989
 Cheilochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Copadichromis Eccles & Trewavas, 1989
 Ctenopharynx Eccles & Trewavas, 1989
 Dimidiochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Docimodus evelynae Eccles & Lewis, 1976
 Eclectochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Exochochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Fossorochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Hemitaeniochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Lethrinops longipinnis Eccles & Lewis, 1979
 Lethrinops microdon Eccles & Lewis, 1979
 Lethrinops mylodon Eccles & Lewis, 1979
 Lethrinops stridei Eccles & Lewis, 1979
 Maravichromis Eccles & Trewavas, 1989
 Melanochromis simulans Eccles, 1973
 Naevochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Nimbochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Nyassachromis Eccles & Trewavas, 1989
 Placidochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Protomelas macrodon Eccles, 1989
 Protomelas Eccles & Trewavas, 1989
 Pseudotropheus johannii Eccles, 1973
 Sciaenochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Stigmatochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Taeniochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Taeniolethrinops Eccles & Trewavas, 1989
 Tramitichromis Eccles & Trewavas, 1989
 Tyrannochromis nigriventer Eccles, 1989
 Tyrannochromis Eccles & Trewavas, 1989

Примітки